Macameu (; ) foi um oficial romano do , ativo durante o reinado do imperador  . Em 363, quando era tribuno militar, foi deixado com seu irmão Mauro no comando de uma guarnição em Circésio. No mesmo ano, participou na Batalha de Ctesifonte na qual foi ferido gravemente e então resgatado por seu irmão.

Bibliografia 

 

Romanos antigos do século IV
Generais de Juliano, o Apóstata
Romanos envolvidos na Guerra Romano-Sassânida de 363